Bundestagswahlkreis 163 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Chemnitz (2009)
 Bundestagswahlkreis Döbeln – Mittweida – Meißen II (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Stuttgart II (1987 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Stuttgart-Nord (1980 und 1983)
 Bundestagswahlkreis Landau (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Stuttgart I (West) (1949 bis 1961)